Dygowo (plaats), plaats in Polen
 Dygowo (gemeente), gemeente in Polen